Selmasongs — саундтрек к фильму Ларса фон Триера «Танцующая в темноте», написанный исландской певицей Бьорк, в котором певица сыграла главную роль. Диск вышел в 2000 году. Саундтрек был несколько раз ремастирован и переиздан.

Список композиций 

Аранжировка: Björk (треки 2—7), Vincent Mendoza (треки 1—7), Guy Sigsworth (трек 3)

К фильму было написано больше песен. Список композиций, которые представлены в фильме ниже:

 Overture
 Cvalda (with Catherine Deneuve)
 I’ve Seen It All (with Peter Stormare)
 Smith & Wesson (with David Morse, Cara Seymour and Edward Ross) (a.k.a. «Scatterheart»)
 In the Musicals (Pt. 1)
 In the Musicals (Pt. 2)
 My Favourite Things
 107 Steps (с Шивон Феллон)
 The Last Song
 New World

Чарты и сертификации

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 Selmasongs на discogs.com

Selmasongs